Conaire fu il nome di alcuni Re supremi d'Irlanda:

 Conaire Mor
 Conaire Cóem